Macbeth — готик-метал-группа из Милана, Италия, образовавшаяся летом 1995 года под названием «Land of Dark Souls» («Земли Тёмных Душ»). Они выпустили одну демозапись и четыре альбома.

История 

После выпуска демо-плёнки Nocturnal Embrace, группа записала дебютный альбом «Romantic Tragedy’s Crescendo» (1998), который был признан одним из лучших gothic-альбомов года. Группа гастролировала с Amorphis по Италии. После этих концертов группа претерпевает серьёзные изменения состава, которые приводят к смене обоих вокалистов и басиста. С новым составом Macbeth работает над вторым альбомом «Vanitas», который вышел в 2001 году. Стиль стал агрессивнее, при этом оставляя романтическую сторону. Macbeth становится одной из ведущих групп итальянской готик-метал сцены. «Vanitas» — театральная опера из 10 действий в жанре симфонического готик-метала, погруженная в меланхолию, сочетающая в себе мощь и глубокую атмосферу.

В 2004 году Macbeth возвращается с «Malae Artes»… После нескольких лет затишья группа из Милана представляет новый альбом. С новым составом, поддерживаемым многими музыкантами, Macbeth записали 10 треков с очаровывающими мелодиями. Macbeth развили свой стиль, делая больший акцент на театральную атмосферу всего альбома, при этом оставляя мелодичность и неповторимость песен. У таких композиций, как «Lifelong Hope», «Henceforth», «Down-Hearted», «Miss Murderess» сильные и сочные ритмы в отличном исполнении Андреа и Морены, сочетаются с более современным и прямым звучанием. С этим новым соотношением группа записывает песню «How Can Heaven Love Me» с английской дивой стиля Classical Crossover Сарой Брайтмен. Альбом обогащен элегантной работой в цифровом оформлении, следуя традиции предыдущего альбома.

В январе 2007 года вышел новый альбом «Superangelic Hate Bringers» и первый клип — «Without You».

Состав группы

Текущий состав 
 Andreas — вокал;
 Fabrizio — барабаны;
 Morena — вокал;
 Max — соло-гитара;
 Sem — бас-гитара.

Бывшие участники 
 Vittorio — 1995—1998 вокал;
 Fabio — 1996 — бас-гитара.
 Monica — 1996 — клавишные;
 Cristina — 1996—1998 вокал;
 Jessica — 1999 — вокал;
 Alex — соло-гитара;
 Marco — бас-гитара.
 Andrea — фортепиано/клавишные;
 Luca — 1995—2005 ритм-гитара;
 Carlo — 2005 клавишные.

Дискография 
 1997 — Nocturnal Embrace (демо)
 1998 — Romantic Tragedy's Crescendo
 2001 — Vanitas
 2005 — Malae Artes
 2007 — Superangelic Hate Bringers
 2014 — Neo-Gothic Propaganda

Ссылки 
 Официальный сайт Macbeth
 Macbeth на MySpace

Готик-метал-группы Италии
Рок-группы с женским вокалом
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Макбет